Sulis puede referirse a:
 Sulis, diosa celta del agua adorada en Britannia. En tiempos romanos, Sulis Minerva.
 Sulis, cantante indonesia que interpreta canciones religiosas.